Federal Reserve Bank of San Francisco bezeichnet

 Federal Reserve Bank of San Francisco, ein amerikanisches Kreditinstitut des Federal Reserve Bank-Systems

 folgende im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:
 Federal Reserve Bank of San Francisco (Los Angeles, Kalifornien), NRHP-ID 84000843
 Federal Reserve Bank of San Francisco (San Francisco, Kalifornien), NRHP-ID 89000009